Weasleyjevi su imaginarna čarobnjačka obitelj iz romana o Harryju Potteru spisateljice J. K. Rowling. Ta je obitelj važna za radnju romana, jednim dijelom i zato što je najmlađi sin u obitelji, Ron, najbolji prijatelj glavnog junaka, Harryja Pottera. Obitelj broji sedmero djece koji su svi redom crvenokosi i lica prekrivenih pjegicama.

Arthur i Molly Weasley imaju sedmero djece: (redom od najstarijeg do najmlađeg) Billa, Charlieja, Percya, blizance Freda i Georgea, Rona i Ginny. Ginny je prva djevojčica rođena u obitelji Weasley u nekoliko generacija. Svi su Weasleyjevi u Hogwartsu svrstani u Gryffindore. Bill i Percy postali su glavni prefekti, a prije toga su, kao i Charlie i Ron, bili prefekti.

Weasleyjevi žive u kući poznatoj kao Jazbina. Njihov se dom nalazi u imaginarnom selu Ottery St. Catchpole u Devonu (UK). Kuća je veoma visoka - ima čak sedam katova i izgleda kao da njezino raspadanje sprječava još samo magija. Unatoč tome što kuća izgleda kao da će se raspasti, Harryju je to najbolja kuća u kojoj je ikad bio.

Izgled njihovog doma prikazuje i financijsko stanje Weasleyjevih koji su siromašni po čarobnjačkim standardima. Gospodin Weasley pokazuje nevjerojatnu zainteresiranost za bezjake i sve što se uz njih veže pa je čak rekao i da je njegov životni cilj saznati kako zrakoplovi ostaju u zraku. Gospodin Weasley zbog svojeg je hobija odlučio ostati u Uredu za zloupotrebu bezjačkih artefakata. Njegov mu je posao omogućavao da istražuje svoj hobi, ali zbog njegove male plaće i sedmero djece, Weasleyjevi teško spajaju kraj s krajem. U Harryju Potteru i Princu miješane krvi gospodin Weasley promaknut je i postao je šef novoosnovanog Ureda za otkrivanje i zapljenu lažnih obrambenih čarolija i zaštitnih predmeta .

Weasleyjevi posjeduju jedinstven sat koji umjesto kazaljki koje pokazuju vrijeme ima po jednu kazaljku za svakog člana obitelji koja pokazuje gdje se nalaze: na putu, na poslu, u školi, u zatvoru, itd. Kad Harry stigne u Jazbinu u Harry Potteru i Princu miješane krvi sve kazaljke, zbog početka Drugog rata, pokazuju na "smrtnu opasnost".Fred Weasley u Harryu Potteru i Darovima Smrti biva ubijen od ruke smrtonoše.

Ostali članovi obitelji 

Gideon i Fabian Prewett bili su braća Molly Weasley. Obojica su bila članovi prvog Reda feniksa. Uspjela su ih svladati i ubiti tek petorica smrtonoša, među njima i Antonin Dolohov, nešto prije kraja Prvog rata. Alastor Moody tvrdi da su se hrabro borili i da su umrli kao junaci. Antonin Dolohov zbog njihova je ubojstva završio u Azkabanu.

Čini se da se Molly zbog smrti svoje braće počela ponašati još više zaštitnički prema svojoj djeci, ali i prema Harryju.

Obiteljsko stablo obitelji Weasley

W

de:Figuren der Harry-Potter-Romane#Die Weasleys
en:Ron Weasley#Family
fr:Ron Weasley#Famille
he:הארי פוטר - דמויות משנה#משפחת ויזלי
vi:Ron Weasley#Gia đình